A6 puede referirse en carreteras, autovías y autopistas:

  La Autobahn A6 en Alemania.
  La Autovía del Noroeste en España.
  La Autoroute A6 en Francia.
  La Autoestrada A6 en Portugal.
  La Autopista A6 en Países Bajos.
  La A6 en Lituania.
  La A6 en Letonia.

A6 también puede referirse a:

 A6, cohete alemán.
 Audi A6, coche alemán.
 Línea A6, del transporte urbano de Córdoba, Argentina.
 Andy Sixx, cantante de la banda de Black Veil Brides.
 Un formato de papel.
 Avión de ataque estadounidense Grumman A-6 Intruder.